Balmoral kan syfta på,

 Balmoral Castle – ett slott i Skottland
 Balmoral – en förort till Brisbane i Australien